Смешенье () — исторический роман с элементами фантастики Нила Стивенсона, опубликованный в 2004 году. Является вторым томом «Барочного цикла». Книга разбита на две части: «Бонанца» и «Альянс». В 2005 году роман «Смешенье» вместе с третьим томом «Барочного цикла» «Система мира» получил премию «Локус».

Отзывы 
Как и первая книга «Барочного цикла» «Ртуть», роман «Смешенье» был положительно принят критиками, которые были впечатлены его качеством и сложностью. Критики также отметили, что он более ориентирован на действие. Так Эндрю Леонард из Salon.com сказал, что действия в «Смешенье» происходят намного быстрее, чем в «Ртути» и автор не погрязает в большом количестве деталей. Стивенсон продолжил развивать свои идеи и сюжетные ходы. С другой стороны, Дэвид Ларсен из New Zealand Herald отметил: «Название романа достойно похвалы». Он также отметил несколько сложный сюжет книги.

Примечания

Ссылки 
 Metaweb intermediate page
 Wired article
 Salon article

Романы 2004 года
Фантастические романы на английском языке
Приключенческие романы на английском языке
Плутовские романы
Исторические романы на английском языке
Произведения Нила Стивенсона